Unter Allokation (, mittellateinisch allocare ‚platzieren‘, im weiteren Sinne ‚zuteilen‘) versteht man allgemein die Zuordnung beschränkter Ressourcen zu potenziellen Verwendern. Insbesondere versteht man darunter:

 Allokation (Botanik) bei mehrjährigen Pflanzen, das Umlagern von  Reservestoffen von Sources (Quellen) zu Sinks (Speichergewebe), etwa vor dem herbstlichen Laubfall von den Blättern in den Stamm 
 Allokation (Informatik), das Zuteilen von Hauptspeichern oder anderen Ressourcen
 Allokation (Ökobilanz), das Zuteilen von Emissions- und Energiebeiträgen zur eigentlichen Quelle
 Kapitalallokation, Verteilung von Kapital auf verschiedene Wirtschaftssubjekte 
 Ressourcenallokation, das Zuordnen knapper Ressourcen auf verschiedene Verwendungsmöglichkeiten in einer Ökonomie
 Risikoallokation, Verteilung von Risiken auf verschiedene Wirtschaftssubjekte 
 Allokationsethik, die Untersuchung der Frage der moralisch gerechten Zuweisung von Ressourcen, zum Beispiel im Falle der Organspenden an Bedürftige 
 Vermögensallokation, die Aufteilung eines Vermögens auf verschiedene Anlageklassen
 Zuordnen von Risiken an verschiedene Risikoträger, insbesondere bei komplexen Verträgen (z. B. bei öffentlich-privaten Partnerschaftsverträgen)
 Zuordnen von Gasmengen zu einem Bilanzkreis nach der deutschen Gasnetzzugangsverordnung

Siehe auch:

 Allokative Effizienz